Арланди — итальянская фамилия. Известные носители:
 Арланди, Анжело — итальянский самбист и дзюдоист.
 Арланди, Эннио (1966) — итальянский шахматист.